Spojení písmen S, R a R může mít různé významy:
 Slovenská republika rad
 Special Reconnaissance Regiment